Stream bzw. Streaming (englisch; zu Deutsch: Strom) war ursprünglich ein fliessendes Gewässer und steht heute auch für:
 Streaming (Pädagogik), gruppenspezifisch orientierte Unterrichtsmethode
 Edelmetall-Streaming, Geschäftsmodell bei Bergbaufirmen
 Honda Stream, ein Pkw-Modell des japanischen Herstellers Honda
 Stream, kurz für Stream Tower, Berlin
 Stream wird in Neuseeland teilweise für Flüsse verwenden, die kleiner im Vergleich zu einem River sind 

in der EDV:
 kontinuierliche Übertragung von Daten, siehe Datenstrom
 , direkt beim Empfang wiedergegebene Audio- und Videodaten
 Musikstreaming, die Übertragung von Musikangeboten per Streaming Audio
 Live-Streaming, (Streaming-Media-)Echtzeitübertragung eines Live-Ereignisses
 Video-on-Demand, Videoübertragung auf Abruf
 einen Modus bei der Aufzeichnung von Daten auf Magnetband, siehe Bandlaufwerk #Streaming Mode
  (zu Deutsch: Alternative Datenströme), spezielle Funktion des NTFS-Dateisystems

STREAM steht als Abkürzung für:
 , siehe Stromschiene #TramWave

 Siehe auch: 
 Streamer (Begriffsklärung)

Abkürzung